De Colombiaanse gemeente Chocontá in het departement Cundinamarca
Choconta (geslacht), een geslacht van cicaden